Jan de Roos (artiest) (1896-1979), een straatartiest
 Jan de Roos (trainer), een trainer van PEC Zwolle

Zie ook 
 Jan Roos (doorverwijspagina)